ENF est un code pouvant désigner :
 .

ENF est un sigle pouvant désigner :
 Éclaireurs neutres de France, une association française de scoutisme fondée en 1947 par Marcel Lepage ;
 Espaces naturels de France, un autre nom de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.